Colautti ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Colautti (1851–1914), italienischer Librettist
 Piergiorgio Colautti (* 1934), italienischer Maler und Bildhauer 
 Roberto Colautti (* 1982), israelischer Fußballspieler